Centranthus és un gènere de plantes de la família Valerianaceae. En total hi ha unes 90 espècies del gènere Centranthus.
 Entre elles:
 Centranthus angustifolius 
 Centranthus calcitrapae - roseta o pedrosa
 Centranthus macrosiphon 
 Centranthus ruber

Referències

Enllaços externs 

 Flora Catalana 
 UIB - Herbari virtual

Valerianàcies